«Ángel Palacios» es el conjunto, del nombre propio Ángel y el apellido Palacios, que puede referirse a:

Personajes 
 Ángel Palacios Lascorz (1966-), cineasta venezolano.
 Ángel Palacios (19??-), músico español.
 Ángel Palacios (1975-), chef (cocinero) español.